C9, C-9  ou C09 est un code, qui signifie :

Domaine militaire 
 HMS C9, un sous-marin de la Royal Navy ;
 McDonnell Douglas C-9, un avion de transport militaire américain.

Jeux vidéo 
 Continent of the Ninth, un jeu en ligne ;
 Cloud9, une équipe professionnelle de sport électronique.

Sciences 
Médecine
 C9, une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C09, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur maligne de l'amygdale (C09), d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 Nébuleuse de la Grotte, référencée à l'index C9 du Catalogue de Caldwell.

Medias 
 C9 Radio, une webradio française ;
 C9 Télévision, une ancienne télévision locale française.

Papeterie 
 C9, un format de papier (40x57mm), selon la norme internationale ISO 216.

Sport automobile 
 Sauber C9 est une voiture de course de l’écurie suisse Sauber.

Transports 
Aviation
  ;
 .

Train
  Ligne C-9 du Cercanías Madrid en Espagne.

Université 
 Ligue C9, association de neuf universités chinoises.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres